AFC Ajax won vier keer de Europacup I / UEFA Champions League. Alleen Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Bayern München en FC Barcelona deden dit vaker. Verder won Ajax een keer de European Cup Winners Cup (in de volksmond ook wel Europacup II genoemd), een keer de UEFA Cup, drie keer de UEFA Super Cup, twee keer de wereldbeker en een keer de International Football Cup. Verder speelde de club vier Europese finales die verloren werden. In het seizoen 1979/80 was Søren Lerby topscorer van het Europacup I-toernooi met tien doelpunten. In het seizoen 1975/76 was Ruud Geels topscorer in de UEFA Cup met veertien doelpunten. Hieronder staan alle Europese duels van Ajax genoteerd.

Europese duels 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Ajax

Totaal aantal punten behaald voor de UEFA Coëfficiënten: 604.5' Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Nederland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

 Supercups 

 Wereldbekerduels 
Ajax speelde twee keer voor de wereldbeker voor clubteams; beide keren won Ajax. In 1971 en 1973 weigerde Ajax te spelen voor de wereldbeker.

 Resultaten (*) = Nog bezig Aantal 

 (*) = Alleen de voorrondes gespeeld en niet tot het hoofdtoernooi gekomen Lijst van tegenstanders Bijgewerkt t/m 15 september 2021.''

AFC Ajax
AFC Ajax